Thomas Cremer ist der Name folgender Personen:

* Thomas Cremer (Mediziner) (* 1945), deutscher Mediziner
 Thomas Cremer (Jazzmusiker) (* 1948), deutscher Jazzmusiker